Никола́й Марке́лов:
 Маркелов, Николай Григорьевич (1917—2004) — Герой Советского Союза.
 Маркелов, Николай Данилович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Маркелов, Николай Степанович (1900—1945) — Герой Советского Союза.